Линья́риш (порт.) или Линья́рис (браз.) ()

Португалия 
 Линьяриш (Карразеда-ди-Ансьяйнш)
 Линьяриш (Паредиш-ди-Кора)
 Линьяриш (Селорику-да-Бейра)

Бразилия 
 Линьярис (микрорегион)
 Линьярис (Эспириту-Санту)

Персоналии 
 Линьярис, Жозе — 15-й президент Бразилии